Cette page contient les pages d'homonymie de Alizé et Alizé.

L'alizé est un vent régulier des régions intertropicales (entre 23°27 nord et 23°27 sud), soufflant d'est en ouest.

Prénom 
Alizé ou Alizée est un prénom féminin.

Alizé

Alizée

Patronyme 

 Romy Alizée (1989-) une photographe et une travailleuse du sexe française.

Pseudonyme 

 Alizée Jacotey, une chanteuse française ;
 L'Alizé, un single de cette chanteuse.

Autres 
Alizé peut désigner :
 Breguet Br.1050 Alizé, un avion de lutte anti-sous-marine français ;
 Alizé, un bateau de soutien à la plongée rattaché à la Force d'action navale ;
 CGG Alizé, un navire de recherche géophysique ;
 Alizé, le nom de code d'une héroïne de l'univers des X-Men ;
 Alizé, un ancien réacteur nucléaire de recherche ;
 , une gamme d'alcool composée à l'origine d'un mélange de cognac français, de jus de fruit de la passion et d'autres jus de fruits exotiques.

Voir aussi 
 Volcan des Alizés, un volcan ancien sur lequel s'est édifié le massif du piton de la Fournaise, au sud-est de l'île de La Réunion
 Alisée, un film canadien de 1991

Homonymie de bateaux